Мария Калюжная:
 Калюжная, Мария Васильевна (1864—1889) — русская революционерка, член партии «Народная воля», террористка.
 Калюжная, Мария Павловна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.